Татьюган:

 Татьюган (приток Малой Сосьвы)
 Татьюган (приток Назыма)

См. также 
 Татьюганъёгарт